Биоэлементология (от  — жизнь,  — первоначальное вещество и  — учение) — область знаний, научно-
практическое направление которое изучает химический (биоэлементный) состав человеческого тела в нормальных условиях, а также при возникновении различных заболеваний. "Изучение биоэлементологии определяет связь живых организмов, в том числе человека, с окружающей биосферой, единство живой и неживой природы."

Биоэлементология тесно связана с наукой о питании - нутрициологией, так как многие биоэлементы являются микронутриентами, т.е., теми веществами, которые хотя и содержатся в пище в очень небольших (минорных) количествах, но совершенно необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности.

Истоки развития Биоэлементологии в СССР и России лежат в работах В.И. Вернадского, организовавшего в тридцатых годах XX века биогеохимическую лабораторию, вошедшую впоследствии в состав Института геохимии и аналитической химии (в настоящее время ГЕОХИ РАН).

В апреле 2016 года в России была создана кафедра «Медицинской элементологии» РУДН, занимающаяся разработкой методологической базы изучения обмена химических элементов в организме человека, а также изучением роли дисбаланса химических элементов в развитии различных заболеваний. По состоянию на апрель 2019 года заведующим кафедры является профессор А.В. Скальный.

Разделы Биоэлементологии 
 Медицинская элементология (син. Биоэлементная медицина) — научно-практическое направление, изучающее состав, содержание, связи и взаимодействие биоэлементов в организме человека в норме и при патологических состояниях;
Ветеринарная элементология — раздел биоэлементологии, изучающий состав, содержание, связи и взаимодействие биоэлементов в организме животных в норме и при патологических состояниях.
 Экологическая элементология

Примечания

Литература 

 Тамбиев А.Х. Биоэлементология и ее связь с другими дисциплинами (обзор) // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2015. № 12. С. 23-37.

Ссылки 
 Bioelementology as an interdisciplinary integrative approach in life sciences: terminology, classification, perspectives. US National Library of Medicine, National Institutes of Health
 БИОЭЛЕМЕНТОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ Оренбургский государственный университет, Оренбург 2005
 Институт Биоэлементологии Оренбургского Государственного Университета - Книги, монографии, учебные пособия за 2008 год.

Питание
Гигиена